В одиночному розряді тенісного турніру USLTA Miami Beach 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 3-6, 6-3, 6-2.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

USLTA Miami Beach